Ана Іванович була чинною чемпіонкою, але замість захисту вирішила взяти участь у турнірі в Лінці.

Олена Дементьєва виграла титул, перемігши у фіналі Каролін Возняцкі з рахунком 2–6, 6–4, 7–6(4).

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw and Qualifying Draw 

2008
Fortis Championships Luxembourg
2008 у люксембургському спорті